Cadafalso pode referir-se a:
 Patíbulo — estrutura usada para a execução por enforcamento
 Cadafalso (arquitetura) — em arquitetura militar, uma construção provisória sobre as muralhas.

Ver também 
 Forca

Desambiguação